

Карниці — гміна в Ґрифицькому повіті Західнопоморського воєводства
 Карниці — село в гміні Уданін Сьредського повіту Нижньосілезького воєводства
 Карниці — село в гміні Жміґруд Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Карниці — село в гміні Поддембіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Карниці — село в гміні Пуща-Марянська Жирардовського повіту Мазовецького воєводства
 Карниці — село в гміні Радово-Мале Лобезького повіту Західнопоморського воєводства
 Карниці — село в гміні Карниці Ґрифицького повіту Західнопоморського воєводства